Francesco Roncalli ist der Name folgender Personen:

* Francesco Roncalli (Mediziner) (Francesco Roncalli Parolino; 1692–1763), italienischer Mediziner 
 Francesco Roncalli (Archäologe) (* 1938), italienischer Archäologe